Гомбожавын:

 Гомбожавын Занданшатар — монгольский политический и государственный деятель.
 Гомбожавын Лувсанцэвээн (1869—1922) — министр финансов Монголии.
 Гомбожавын Очирбат (род. 1929) — генеральный секретарь (впоследствии — председатель) ЦК МНРП в 1990—1991 годах.